Daigo kan syfta på:

 Daigo, Ibaraki, en kommun i Ibaraki prefektur, Japan
 Daigo (kejsare), Japans kejsare 897–930
 Daigoji, ett buddhistiskt tempel i Kyoto, Japan